Си́мо Ла́мпинен (; род. 22 июня 1943, Порвоо, Финляндия) — финский автогонщик, один из первых раллийных «летающих финнов». Внёс вклад в победу команды Lancia в Международном чемпионате по ралли для производителей 1972 года.

Титулы

Карьера 

Симо Лампинен страдал хромотой из-за полиомиелита. В связи с этим водительские права он получил в 17 лет для того, чтобы легче было добираться на учёбу. Он увлёкся раллийными гонками, а в результате смог трижды стать чемпионом Финляндии по этому виду автоспорта.

Первые его успехи в международных гонках были за рулем Saab 96, позже он перешёл в успешную команду Lancia. Кроме того, выступал на Peugeot, Fiat и Triumph.

Победы и подиумы

Чемпионат Европы по ралли

Чемпионат Европы (зачёт производителей)

Международный чемпионат FIA для ралли-производителей

Чемпионат мира по ралли

Другие

Ссылки 
 Профиль  на сайте ewrc-results.com

Раллисты Финляндии
Пилоты WRC из Финляндии